La  grégorite, est un synonyme désuet, qui peut désigner une espèce et une variété minérales : 
la bismutite (Adam 1869) ou 
la manaccanite (Paris 1818)

Notes et références 
 

Minerai 
Bismuth (minéral)
Titane (minéral)